Pseudocrenilabrus — рід риб родини цихлових (Cichlidae). Налічує три види.

Види 
 Pseudocrenilabrus multicolor (Schoeller 1903)
 Pseudocrenilabrus nicholsi (Pellegrin 1928)
 Pseudocrenilabrus philander (Weber 1897)

Джерела 

Pseudocrenilabrinae
Роди риб